Barciany (plaats), plaats in Polen
 Barciany (gemeente), gemeente in Polen